Муладжанов — фамилия.

 Муладжанов, Артём Фуатович (род. 1988) — киргизский футболист.
 Муладжанов, Артур Фуатович (род. 1989) — киргизский футболист.
 Муладжанов, Шод Саидович (род. 1953) — российский журналист и медиаменеджер, публицист. Главный редактор газеты «Московская правда».